Walter může znamenat:

příjmení
 Anton Walter (1752–1826) – rakouský stavitel klavírů
 Annika Walter (* 1975) – německá skokanka do vody
 Emil Walter (1890–1964) – český překladatel a diplomat
 Francis Walter (1909–2002) – britský lyžař
 Friedrich Walter (1924–1980) – rakouský lední hokejista
 Fritz Walter (1920–2002) – německý fotbalista
 Gustav Walter (1834–1910) – český operní pěvec, tenorista
 Hanna Walter (* 1939) – rakouská krasobruslařka
 Hans Walter (1889–1967) – švýcarský veslař
 Harriet Walter (* 1950) – britská herečka
 Hellmuth Walter (1900–1980) – německý inženýr
 Jaroslav Walter (1939–2014) – československý lední hokejista
 Jessica Walter (* 1984) – lichtenštejnská lyžařka
 Johann Ignaz Walter (1755–1822) – německý zpěvák a hudební skladatel
 Josef Walter – více osob, rozcestník 
 Jörg Walter (* 1957) – východoněmecký plavec
 Little Walter (1930–1968) – americký zpěvák, harmonikář a kytarista
 Louisa Walter (* 1978) – německá pozemní hokejistka
 Manfred Walter (* 1937) – bývalý německý fotbalista
 Marie-Thérèse Walter (1909–1977) – francouzská modelka a milenka Pabla Picassa
 Michael Walter (* 1959) – východoněmecký sáňkař
 Max Walter (1899–1945) – slovenský šachový mistr
 Otokar Walter ml. (1890–1963) – český sochař
 Otokar Walter st. (1862–1933) – český sochař a štukatér
 Patrick Walter (* 1959) – kanadský veslař
 Pavel Walter (* 1959) – bývalý český fotbalista
 Phyllis Walter (* 1947) – kanadská sáňkařka
 Rudolf Walter (1894–1966) – český divadelní režisér, herec a pedagog
 Ryan Walter (* 1958) – kanadský hokejový útočník
 Skadi Walter (* 1964) – východoněmecký rychlobruslař
 Stefi Walter-Martin (* 1962) – východoněmecká sáňkařka
 Tracey Walter (* 1947) – americký herec
 Ulrich Walter (* 1954) – německý vědec a astronaut
 Václav Walter, známý jako Emil Tréval (1859–1929) – český lékař a spisovatel

ženská přechýlená podoba je Walterová
 Harriet Walterová (* 1950) – britská herečka
 Hilde Walterová (1915–2013) – česko–německá tenistka, lyžařka a hokejistka
 Ivana Walterová (* 1977) – slovenská plavkyně
 Zdena Walterová (1877–1961) – česká spisovatelka

šlechtici
 Walter z Malonne (Walter Zadora; † 1169) – biskup vratislavský
 Walter z Plettenbergu (1450–1535) – představený Řádu německých rytířů

jiné významy
 Walter (jméno) – mužské křestní jméno
 Walter (automobilka) – zaniklý výrobce automobilů
 :Kategorie:Automobily Walter
 Waltrovka – průmyslový areál, sídlo firmy Walter Engines
 Walter Major – letecký motor
 Walter NZ-60 – letecký motor
 Walter NZ-85 – letecký motor
 Walter NZ-120 – letecký motor
 Walter W-III – letecký motor
 Walter W-IV – letecký motor

Podobná příjmení 
 Valter
 Walther